Das Madrid Trofeo Union Fenosa 2003 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Madrid. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 17. bis 24. Mai 2003 statt.

Im Einzel gewann Chanda Rubin gegen María Sánchez Lorenzo mit 6:4, 5:7 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Jill Craybas / Liezel Huber mit 6:4 und 7:66 gegen Rita Grande / Angelique Widjaja.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Madrid Trofeo Union Fenosa 2003 fand vom 17. bis 19. Mai 2003 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Madrid